Skibniewski ist ein polnischer Familienname. Die weibliche Form lautet Skibniewska.

Träger des Namens sind folgende Personen:

 Dominik Mariusz Skibniewski (1881–1939), polnischer Priester, Jesuit und Hochschullehrer
 Halina Skibniewska (1921–2011), polnische Architektin, Hochschullehrerin und Politikerin
 Mirosław Jan Skibniewski (* 1957), polnischer Ingenieur und Hochschullehrer
 Robert Skibniewski (* 1983), polnischer Basketballspieler
 Zygmunt Skibniewski (1905–1994), polnischer Architekt, Hochschullehrer und Politiker